Wako peut désigner, sous des graphies différentes :
 un prénom japonais : Wako
 une ville japonaise : 
 des pirates japonais : 
 la fédération internationale de boxes pieds-poings : World Association of KickBoxing Organizations

Voir aussi